Dieser Artikel liefert einen Überblick über alle bisherigen Spiele des RB Leipzig im Europapokal.

Europapokalbilanz

Weblinks

Einzelnachweise 

Leipzig, RB
Europapokal
Leipzig, RB